Spiring har flere betydninger:

 Spiring (ølbrygning)
 Spiring (plante)